Fiat Punto er en minibil produceret af Fiat Automobiles. Denne artikel omhandler den første modelgeneration, som havde den interne betegnelse 176, og var i produktion i årene 1993 til 2000.

Historie 
Den første generation af Punto blev som tre- og femdørs hatchback præsenteret i Torino i maj 1993, og kom på markedet i november måned samme år.

I juni 1994 blev modelprogrammet udvidet med en cabriolet, hvilket gjorde Punto til den mest solgte bil i Europa i 1996. Punto vandt titlen "Årets Bil" i 1995, både i Danmark og Europa. Cabrioletudgaven fandtes med 1,2-litersmotorerne med 58, 60 og 86 hk samt en 1,6-litersmotor med 88 hk.

Forhjulene var ophængt på tværled med MacPherson-fjederben og baghjulene på tilbagetrukne svingarme (langsled) med skruefjedre og teleskopstøddæmpere.

Bilen var designet af Giorgetto Giugiaro. Punto var den første minibil fra Fiat med forzinkning af vigtige karrosseridele. I starten fandtes modellen med følgende benzinmotorer: 40 kW (54 hk), 43 kW (58 hk, senere 44 kW (60 hk)), 54 kW (73 hk), 65 kW (88 hk, senere 63 kW (86 hk)) og 98 kW (133 hk, senere 96 kW (130 hk)). De tre førstnævnte var af typen FIRE, og sidstnævnte var den 1,4-liters turbomotor i Punto GT mens 1,6'eren med 65 kW (88 hk) var en videreudvikling af motoren fra 1970'ernes Fiat 128. Derudover kunne Punto også fås med en dieselmotor med 52 kW (71 hk, senere 42 kW (57 hk), 46 kW (63 hk) og 51 kW (69 hk)).

Udstyrsvarianter 
 S (55, 60, 75, D, TD)
 6 Speed (55)
 SX (55, 60, 75, 85 16V, 90, D, TD)
 EL (75)
 HSD (75)
 ELX (75, 85 16V, 90, TD)
 Sporting (85 16V, 90)
 GT

I 1995 tilkom udstyrsvarianterne ED, EL og HSD. Sidstnævnte havde med ABS-bremser og fire nakkestøtter et for daværende forhold særligt omfattende sikkerhedudstyr.

Fra januar 1995 var førerairbag standardudstyr i Punto, og fra januar 1997 også passagerairbag.

Modellen "6 Speed" fandtes kun med 1,1-litersmotoren og havde sekstrins gearkasse, mens Punto "Selecta" havde trinløst ECVT-automatgear og fra marts 1994 kun fandtes som Punto 60.

Modellen "ED" ("ED" stod for Economy Drive) med 54 hk-motor havde samme udstyr som "S", dog med femtrins gearkasse med anden udveksling hvilket reducerede den maksimale hastighed.

Derudover fandtes der forskellige specialmodeller med navne som Cult, Sole, Stile og Start.

Facelift 

I slutningen af 1997 fik Punto et let facelift, som blandt andet medførte ændrede farver og indtræk, et lidt mørkere instrumentbræt og modificerede kofangere. Samtidig blev både 1,2-litersmotoren med 73 hk og 1,6-litersmotoren med 88 hk afløst af en 1,2-liters 16V-motor med 86 hk.

I august 1999 udgik tre- og femdørsversionerne af produktion. Dog fortsatte cabrioletmodellen frem til juni 2000.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Punto i årgangene 1994 til 1999 klassificeret som følger:
 2007: Dårligere end middelbilen
 2009: Dårligere end middelbilen
 2011: Dårligere end middelbilen
 2015: Mindst 20 % dårligere end middelbilen

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1995 og 1999 (på tysk og fransk).
 Hans-Rüdiger Etzold: So wird’s gemacht, Band 92: Fiat Punto von 10/93 bis 8/99. Delius Klasing Verlag.  (på tysk).
 Fiat Punto instruktionsbog. Fiat Automobiler Danmark A/S, februar 1994. Publikation nr. 1603.06.581.
 Fiat Punto ændringer i forhold til instruktionsbog - publikation nr. 1603.06.581. Fiat Automobiler Danmark A/S, februar 1995. Publikation nr. 1603.75.858.
 Fiat Punto instruktionsbog. Fiat Automobiler Danmark A/S, maj 1997. Publikation nr. 1603.06.936.

Eksterne henvisninger 

176
Minibiler
Cabrioleter
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1993
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Årets Bil i Danmark
Årets Bil i Europa